Halszka Wasilewska (oficer)
 Halszka Wasilewska (dziennikarka)